Омодт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Омодт, Ранхильд (род. 1980) — норвежская гандболистка, олимпийская чемпионка.
 Омодт, Хьетиль Андре (род. 1971) — норвежский горнолыжник, 4-кратный олимпийский чемпион.

Составные фамилии 
 Омодт Кильде, Александер (род. 1992) — норвежский горнолыжник, обладатель Кубка мира 2015/16 в зачёте супергиганта.